Schwingen steht für:
 Schwingen, eine in der Schweiz beliebte Variante des Ringens
 Schwingen (Faserpflanzen), Verarbeitung von Faserpflanzen
 Flügel von Vögeln
 Tragflächen von Flugzeugen
 andere Bezeichnung für das Tätigkeitsabzeichen Militärluftfahrzeugführer (Bundeswehr)
 andere Bezeichnung für das Flugzeugführerabzeichen der Streitkräfte der Vereinigten Staaten

Schwingen ist der Name folgender Orte in Bayern:
 Schwingen (Neudrossenfeld), Ortsteil der Gemeinde Neudrossenfeld, Landkreis Kulmbach
 Schwingen (Schwarzenbach an der Saale), Ortsteil der Stadt Schwarzenbach an der Saale, Landkreis Hof

Schwingen ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Schwingen (1813–1863), deutscher Genre- und Porträtmaler

Siehe auch:
 Schwinge